Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo ma hanno scelto di giocare ad Acapulco.

In finale Tim Pütz e Michael Venus hanno sconfitto Nikola Mektić e Mate Pavić, con il punteggio di 6-3, 65-7, [16-14].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (primo turno, ritirati)

  John Peers /  Filip Polášek (semifinale) 
<li>  Tim Pütz /  Michael Venus (campioni)

Qualificati 

  Aleksandr Bublik /  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

Lucky loser 

  Daniel Evans /  Ken Skupski (primo turno) 

  Jonathan Erlich /  Jan-Lennard Struff (primo turno)

Wildcard 

  Saketh Myneni /  Ramkumar Ramanathan (primo turno)

  Abdulrahman Al Janahi /  Omar Al-Awadhi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2022